Anime morte (The Unquiet) – romanzo di John Connolly del 2008
 The Unquiet – film per la televisione del 2008 diretto da Bill Corcoran